Натуральне число 346
 346 рік до нашої ери
 346 рік нашої ери